Die Liste der Mannschaftskader der División de Honor (Schach) 2018 enthält alle Spieler, die für die spanischen División de Honor im Schach 2018 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die teilnehmenden Vereine durften maximal zwölf Spieler (darunter mindestens eine Frau) melden, allerdings schöpften mit Sestao Bizkaialde, CAC Beniajan Duochess und Jaime Casas Monzon nur drei Vereine das Kontingent komplett aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während CAC Beniajan Duochess, Magic Extremadura, Ajoblanco Extremadura, Escola d'Escacs de Barcelona und Oromana Schneider Electric in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzte, spielten beim Club Ajedrez Solvay acht Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 52 Spieler zum Einsatz, von denen 41 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbeste Spielerin war Elisabeth Pähtz (CAC Beniajan Duochess) mit 6 Punkten aus 7 Partien, je 5,5 Punkte aus 7 Partien erreichten Elizbar Ubilava (Club Ajedrez Solvay) und Bibissara Assaubajewa (Magic Extremadura).
 
Kein Spieler erreichte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang ebenfalls Pähtz.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Land: Verbandszugehörigkeit gemäß Elo-Liste von August 2018; ARG = Argentinien, AZE = Aserbaidschan, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, LTU = Litauen, RUS = Russland, SWE = Schweden, UKR = Ukraine
 Elo: Elo-Zahl in der Elo-Liste von August 2018
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Sestao Bizkaialde

CAC Beniajan Duochess

Club Ajedrez Solvay

Magic Extremadura

Ajoblanco Extremadura

Escola d'Escacs de Barcelona

Jaime Casas Monzon

Oromana Schneider Electric

Weblinks 
 Übersicht bei info64.org (spanisch)

División de Honor (Schach)
Schach 2018
Division de Honor 2018